Червоносёлка () — село на Украине, основано в 1883 году, находится в Пулинском районе Житомирской области.

Код КОАТУУ — 1825480803. Население по переписи 2001 года составляет 119 человек. Почтовый индекс — 12050. Телефонный код — 4131. Занимает площадь 8,807 км².

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Каролино-Дермань переименовано в Червоносёлку.

Примечания

Адрес местного совета 
12050, Житомирская область, Пулинский р-н, с. Великий Луг, ул. Ленина, 16

Ссылки 
 Червоносёлка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Пулинского района
Немецкие колонии на территории современной Украины